Alexandra Pruská (23. února 1803 Berlín – 21. dubna 1892 Schwerin), dcera Fridricha Viléma III. a Luisy Meklenbursko-Střelické byla sňatkem s Pavlem Fridrichem Meklenbursko-Zvěřinským meklenbursko-zvěřinskou velkovévodkyní.

Život 
Alexandra se narodila jako sedmé dítě, čtvrtá dcera Fridricha Viléma III. a jeho manželky Luisy Meklenbursko-Střelické. Byla mladší sestrou Fridricha Viléma IV., Viléma I. Pruského a ruské carevny Šarloty.

Její matka byla neteří britské královny Šarloty a sestrou hannoverské královny Frederiky.

Alexandra se 25. května 1822 provdala za Pavla Fridricha Meklenbursko-Zvěřinského. Ten se stal v roce 1837 po dědečkově smrti velkovévodou.

Její manželství bylo obecně považováno za nešťastné; Pavel Fridrich byl voják, který neměl čas či zájem o svou ženu a rodinu. Alexandra byla naopak obětavou matkou něžně vychovávající své děti. Byla kultivovaná, současně však líčena jako osobně nepřístupná, v duchu stereotypních náhledů na německé princezny. Ač ji nepovažovali intelektuálku, navštěvovala vědecké přednášky a četla mnoho knih.

V době své smrti byla posledním žijícím vnoučetem Fridricha Viléma II.

Potomci 
 Bedřich František II. Meklenbursko-Zvěřínský (28. února 1823 – 15. dubna 1883), meklenbursko-zvěřínský velkovévoda,
 ⚭ 1849 Augusta Reuss Köstritz (26. května 1822 – 3. března 1862)
 ⚭ 1864 Anna Hesensko-Darmstadtská (25. května 1843 – 16. dubna 1865)
 ⚭ 1868 Marie Schwarzbursko-Rudolstadtská (29. ledna 1850 – 22. dubna 1922)
 Luisa (1824–1859), ⚭ kníže Hugo Windisch-Grätz
 Vilém Meklenbursko-Zvěřinský (5. března 1827 – 28. července 1879), ⚭ 1865 Alexandrina Pruská (1. února 1842 – 26. března 1906)

Tituly 
 1803–1822: Její Královská Výsost princezna Alexandra Pruská
 1822–1837: Její Královská Výsost dědičná meklenbursko-zvěřinská velkovévodkyně
 1837–1842: Její Královská Výsost meklenbursko-zvěřinská velkovévodkyně
 1842–1892: Její Královská Výsost meklenbursko-zvěřinská velkovévodkyně vdova

Vyznamenání 
 Řád Luisin

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 23. února
Narození v roce 1803
Úmrtí 21. dubna
Úmrtí v roce 1892
Hohenzollernové
Pruské princezny
Německé vévodkyně
Ženy
Narození v Berlíně